Sept navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Mars, d'après Mars, le dieu de la guerre romain :

 Mars, un navire hollandais de 50 canons, il est capturé pendant la deuxième guerre anglo-néerlandaise en 1665, et vendu en 1667.
 Mars, un vaisseau de ligne français de  de 64 canons, capturé par le  au large de cap Clear en 1746. Il s'abîme en 1755 près de la ville d'Halifax (Nouvelle-Écosse).
 , un vaisseau de ligne de  de 74 canons, lancé en 1759 et vendu en 1784.
 Mars, un vaisseau hollandais de  de 32 canons, capturé lors de la quatrième guerre anglo-néerlandaise en 1781 dans les Indes occidentales, et vendu en 1784.
 , un vaisseau de  de 74 canons, lancé en 1794. Il prend part à la mutinerie de Spithead en 1797 et à la bataille de Trafalgar en 1805. Il est démantelé en 1823.
 , un vaisseau de  de 80 canons, lancé en 1848, il est doté d'une propulsion à hélice, et vendu en 1929. Entre 1869 et 1929, il sert de navire d'entraînement.
 , un cuirassé de , lancé en 1896. Il sert de navire de garde et de transport pendant la Première Guerre mondiale et est vendu en 1921.
 Mars devait être un croiseur, mais est annulé en 1946.
 Un porte-avions de  est nommé Mars en 1942, mais il est renommé  avant son lancement en 1944.

Nom de bateau de la Royal Navy